François Catonné, directeur de la photographie français
Patronyme français